Ганнівська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.

 Ганнівська сільська рада — Дніпропетровська область, Верхньодніпровський район
 Ганнівська сільська рада — Донецька область, Добропільський район
 Ганнівська сільська рада — Запорізька область, Приазовський район
 Ганнівська сільська рада — Кіровоградська область, Новоархангельський район
 Ганнівська сільська рада — Кіровоградська область, Новоукраїнський район
 Ганнівська сільська рада — Кіровоградська область, Петрівський район
 Ганнівська сільська рада — Миколаївська область, Братський район
 Ганнівська сільська рада — Одеська область, Тарутинський район
 Ганнівська сільська рада — Хмельницька область, Дунаєвецький район
 Ганнівська сільська рада — Чернігівська область, Носівський район